Molekulska formula -{C7H6N2}- se može odnositi na:

 Benzimidazol
 Indazol